

Sigle 
 RNC – acronimo di Rear Naked Choke, tecnica di strangolamento nelle arti marziali
 RNC – acronimo di Radio Network Controller, un elemento di una rete di telefonia mobile

Codici 
 RNC – codice identificativo del DME e dell'ILS pista 09 di Trieste/Ronchi dei Legionari, radioassistenze per la navigazione aerea